El Torneig de Quito 2015, oficialment conegut com a Ecuador Open Quito 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 de febrer del 2015 al Club Jacarandá de Quito, Equador.

El tennista dominicà Víctor Estrella Burgos no només va guanyar el primer títol de la seva carrera sinó que es va classificar per la seva primera final del circuit amb 34 anys. D'aquesta manera va esdevenir el tennista de més edat en guanyar el seu primer títol. A més, també va disputar la final de dobles però no va poder fer doblet.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015